Varney ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Varney (1934–2011), US-amerikanischer Tonmeister
 Hilton Varney (* 1993), liberianischer Fußballspieler
 Jim Varney (1949–2000), US-amerikanischer Schauspieler

 Mike Varney, US-amerikanischer Musikproduzent
 Mohammed Varney (* 1990), liberianischer Fußballspieler
 Reg Varney (1916–2008), britischer Schauspieler
 Stephen Varney (* 2001), britisch-italienischer Rugby-Union-Spieler

Varney ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Varney (Kentucky)
 Varney (Montana)
 Varney (New Mexico)
 Varney (West Virginia)

Sonstiges:
 Varney-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika